Ez a szócikk a 2019-es Roland Garros női páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A címvédő a cseh Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková páros volt, akik ebben az évben is első kiemeltként indultak, azonban már az első körben kiestek.

A verseny eredményétől függően a világranglistát vezető Kateřina Siniaková mellett még hatan voltak esélyesek arra, hogy a páros világranglista élére kerüljenek: a cseh Barbora Strýcová, a francia Kristina Mladenovic, a belga Elise Mertens, a holland Demi Schuurs, az ausztrál Ashleigh Barty és a kínai Csang Suaj. Ehhez Strýcovának a negyeddöntőig, Mladenovicnak az elődöntőig, Mertensnek a döntőig kellett volna jutnia, míg Schuurs, Barty és Csang abban az esetben kerülhetett volna az élre, ha megnyerik a tornát.

A versenyen ebben az évben Babos Tímea párjával, Kristina Mladenoviccsal második kiemeltként indulhatott, és megszerezték a trófeát, miután a döntőben 6–2, 6–3 arányban legyőzték a Tuan Jing-jing–Cseng Szaj-szaj kínai párost. A győzelemmel Kristina Mladenovic egyben a világranglista élére, Babos Tímea a 2. helyére került. Babos Tímea a második, Kristina Mladenovic a harmadik páros Grand Slam-tornagyőzelmét aratta.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla

N2